«U Can’t Touch This» — песня американского рэпера Эм-си Хаммера, выпущенная в качестве сингла с его третьего студийного альбома Please Hammer, Don’t Hurt ’Em 13 января 1990 года. Он смог подняться на первую строчку ряда чартов по всему миру. Успех сингла увеличил популярность альбома, что позволило ему стать первым хип-хоп альбомом, продавшимся тиражом свыше 10 миллионов экземпляров.

Песня «U Can’t Touch This» в исполнении Эм-си Хаммера входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1989 года
Синглы 1990 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни Эм-си Хаммера